Big Bird Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Bird Lake (Kalifornien), im Tulare County
 Big Bird Lake (Minnesota), im Crow Wing County